Kudara bezeichnet:

 Baekje, japanischer Namen des koreanischen Königreichs
 Kudara (Fluss), Zufluss des Bartang
 Kudara (Burjatien), Landgemeinde in Burjatien
 Soga-gawa (Kudara-gawa), früherer Name eines Flusses in der japanischen Präfektur Nara
 (6449) Kudara, Hauptgürtelasteroid

Kudara ist der Familienname folgender Personen:

 Kōgi Kudara (1945–2004), japanischer Buddhologe